Centro histórico — área antiga de uma cidade

Lugares 
Cidade Velha — cidade de Cabo Verde
Cidade Velha (Belém) — bairro do estado brasileiro do Pará
Cidade Velha (Montevidéu) — bairro uruguaio
Cidade Velha (Praga) — bairro checo
Cidade Velha (Rio de Janeiro) — antiga designação da região central brasileira
Cidade Velha da Corunha — bairro galego
Cidade Velha de Edimburgo — património mundial situado no Reino Unido
Cidade Velha de Genebra — património cultural suíço
Cidade Velha em Varsóvia — património mundial situado na Polónia

Desambiguações de topônimos